São Francisco Sport Club (conhecido apenas por São Francisco e cujo acrônimo é SFSC) foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Anápolis (GO). O clube foi fundado em 1951. O clube disputou duas edições do Campeonato Goiano.

Rivalidades
O São Francisco Sport Club possuía rivalidades com o Anápolis, Anapolina,  e Ipiranga.

Títulos

Ligações externas
Página do São Francisco

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1951